Bachthal ist der Ortsname von

 Bachthal (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bachthal (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Bachtal